Distrikt San José (spanisch Distrito de San José) bezeichnet folgende Distrikte 

in Costa Rica:
 Distrikt San José (Alajuela), im Kanton Alajuela in der Provinz Alajuela
 Distrikt San José (Atenas), im Kanton Atenas in der Provinz Alajuela
 Distrikt San José (Grecia), im Kanton Grecia in der Provinz Alajuela
 Distrikt San José (Naranjo), im Kanton Naranjo in der Provinz Alajuela
 Distrikt San José (San Isidro), im Kanton San Isidro in der Provinz Heredia
 Distrikt San José (Upala), im Kanton Upala in der Provinz Alajuela

in Peru:
 Distrikt San José (Grau), in der Provinz Grau (Region Puno)
 Distrikt San José (Lambayeque), in der Provinz Lambayeque (Region Lambayeque)
 Distrikt San José (Pacasmayo), in der Provinz Pacasmayo (Region La Libertad)